MED steht für:
 Minimale Erythemdosis, in der Richtlinie der Internationalen Beleuchtungskommission als Grenzwert zur Beurteilung der UV-Strahlenexposition zu finden
 Flughafen Medina (IATA-Code), Flughafen von Medina in Saudi-Arabien

MED als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Dithmarschen (für Meldorf)

med steht für:
 Melpa (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Western Highlands Province von Papua-Neuguinea
 Bestandteil des Doktortitels der Medizin: Dr. med. (medicinae)

Abkürzung